«Комодо против кобры» () — американский телефильм 2005 года.

Сюжет 
На удалённом острове в секретной лаборатории группа учёных проводила эксперименты по выращиванию гигантских растений. Их целью было избавить человечество от голода, но новой технологией заинтересовались военные. Под их давлением биологи были вынуждены перейти к экспериментам над животными — варанами и кобрами. В итоге произошла катастрофа — чудовищные твари, пожирающие все, что встретится на их пути, вырвались на волю. Группа защитников окружающей среды под предводительством отважного капитана Майка Стоддарда отправляется на остров, чтобы раскрыть лабораторию. В то же время оставшиеся в живых люди должны успеть добраться до спасительного вертолёта, прежде чем военные самолёты разбомбят этот ставший опасным остров…

В ролях

Критическое восприятие 
Рецензент Юлия Штолль на сайте filmreporter.de подвергла резкой критике как игру актёров, так и само развитие действия фильма и его спецэффекты: по её мнению, актёры играют плохо, а спецэффекты скучны и выполнены непрофессионально. Единственное, что в фильме сделано качественно, — ландшафты.

Примечания 

Фильмы телеканала Syfy
Фильмы-триллеры США
Телефильмы по алфавиту
Телефильмы США
Телефильмы 2005 года
Фильмы Джима Уайнорски
Фильмы о змеях